Pupnatska Luka je zaselak na južnoj obali Korčule, primorski dio naselja Pupnat. Nalazi se 5 km jugozapadno od Pupnata i 14 km jugozapadno od grada Korčule. Pupnatska Luka je poznata po istoimenoj šljunčanoj plaži.

Izvori 

Korčula